Centre de recherches Hydraulique du Cameroun
Chargé de recherche hors classe